Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Karen Chačanov.

In finale Paolo Lorenzi ha sconfitto Nikoloz Basilašvili con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Dominic Thiem (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (campione)

 Lukáš Rosol (primo turno)
 Dušan Lajović (semifinali)
 Íñigo Cervantes (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

Wildcard 

  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Dennis Novak (primo turno)

 Akira Santillan (primo turno)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Daniel Gimeno Traver (secondo turno)

 Máximo González (primo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2016
ATP World Tour 2016